Мерседес Абад (, 1961, Барселона) — испанская писательница и журналистка.

Биография 
Окончила Автономный университет Барселоны, где изучала информатику. Активно печатается как журналист.

Книги 
 1986: Лёгкий разгул по субботам/ Ligeros libertinajes sabáticos, новеллы (премия Вертикальная улыбка издательства Тускетс)
 1989: Брачные радости/ Felicidades conyugales, новеллы
 1991: Sólo dime donde lo hacemos, роман
 1995: Soplando al viento, новеллы
 2000: Кровь/ Sangre, роман
 2004: Друзья и призраки/ Amigos y fantasmas, новеллы (премия имени Варгаса Льосы)
 2007: Сосед снизу/ El vecino de abajo
 2007: Leyendas de Bécquer
 2009: Media docena de robos y un par de mentiras
2014: Толстушка/ La niña gorda, роман

Литература 
 Alborg С. Desavenencias matrimoniales en los cuentos de Mercedes Abad// Mujeres novelistas: Jóvenes narradoras de los noventa/ Alicia Redondo Goicoechea (coord.) . Madrid: Narcea, 2003, pp. 31-43.

Примечания

Ссылки 
 На сайте писательницы

Писатели Испании XX века
Писатели Испании XXI века
Писательницы Испании
Журналисты Испании